Dave Stewart este numele următoarelor persoane:

 David L. Stewart (Dave Stewart, n. 1950), muzician britanic, claviaturist, aranjor și producător
 David A. Stewart (Dave Stewart, n. 1952), muzician britanic, chitarist, compozitor și producător, cunoscut în principal ca fost membru al formației Eurythmics